wózek (kolejnictwo)
 wózek Kraussa-Helmholtza
 wózek Jakobsa

 wózek inwalidzki
 wózek szpitalny

 wózek transportowy 
 wózek sklepowy

 wózek (snooker)
 wózek (żeglarstwo)
 wózek golfowy,  zobacz też: Melex
 wózek dziecięcy

zobacz też: Wozzeck